Motan ist der Name folgender Orte in der Volksrepublik China:

 Motan (Zhaohua)

Motan ist der Familienname folgender Personen:

 Hazar Motan (* 1990), türkische Schauspielerin